Сабсай Михайло Іванович — російський акушер гінеколог, доктор медичних наук,
 Сабсай Пінхос Володимирович — народний художник СРСР, працював переважно в Баку.
Прізвища